Di seguito si riportano i risultati delle stagioni sportive del Paris Saint-Germain Football Club.

Legenda
W = vincitore della competizione
RU = finalista nella competizione
SF = semifinalista nella competizione
QF = quarti di finale nella competizione
OF = ottavi di finale nella competizione
GS = fase a gironi nella competizione
NE = torneo non esistente

Note

Altri progetti 

Paris Saint-Germain F.C.
Paris Saint-Germain